Tegernsee, település Bajorországban;
 Tegernsee, tó Bajorországban